Vaile ist der Name von

 Vaile (* 1980), deutsche Sängerin

Vaile ist der Familienname folgender Personen:

 Bobbie Vaile (1959–1996), australische Astrophysikerin
 Bryn Vaile (* 1956), britischer Segler
 William N. Vaile (1876–1927), US-amerikanischer Politiker